HMS „Opossum” – nazwa noszona przez sześć okrętów brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca oposa:
  – 10-działowy slup (brig-sloop) typu Cherokee zwodowany w 1808, sprzedany w 1819.
  – 10-działowy slup (brig-sloop) typu Cherokee zwodowany w 1821, sprzedany w 1841.
  – kanonierka typu Albacore zwodowany w 1856,  od 1876 hulk szpitalny, od 1891 statek cumowniczy, w 1895 przemianowany na HMS „Siren”, w 1896 sprzedany.
  – niszczyciel typu Sunfish zwodowany w 1895, sprzedany w 1920.
  – slup typu Black Swan zwodowany w 1944, złomowany w 1960.
  – okręt podwodny typu Oberon zwodowany w 1963, wycofany ze służby w 1993, złomowany w 1996.

Przypisy 

Opossum
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019